Jean Guillou (1830-1887), prêtre catholique et compositeur de cantiques ;
 Jean Guillou (1930-2019), organiste, pianiste, compositeur et improvisateur français ;
 Jean Guillou (1931-2019), gymnaste artistique français.